Vanessa Crone, née le  à Aurora (Ontario), est une patineuse artistique canadienne. Avec Paul Poirier, elle termine  du Championnat des quatre continents 2011 et des Finales 2010-2011, remporte le titre national en 2011 et est vice-championne du monde junior en 2008.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec son partenaire Paul Poirier

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique canadienne
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Naissance en Ontario
Naissance en octobre 1990